Поппер:

 Поппер — рыболовная приманка, разновидность воблера.

Фамилия 
Поппер () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Поппер, Ами (род. 1969) — израильский террорист.
 Поппер, Давид (1843—1913) — чешский музыкант-виолончелист, виртуоз, композитор, профессор будапештской консерватории.
 Поппер, Джон (род. 1967) — американский музыкант.
 Поппер, Джулиус (1857—1893) — румынский авантюрист, известный колонизатор Огненной Земли.
  (1912—2008) — американский дипломат, посол США на Кипре (1969—1973) и в Чили (1974—1977).
  (1913—1999) — американский астрофизик, обладатель Медали Карла Шварцшильда (1984).
 Поппер-Линкеус, Йозеф (1838—1921) — австрийский мыслитель, учёный, писатель и изобретатель.
 Поппер, Карл Раймунд (1902—1994) — австрийский и британский философ и социолог.
  (род. 1967) — британский телепродюсер и сценарист, лауреат Телевизионной премии Британской академии за комедийный телесериал (2008).
 Поппер, Татьяна Анатольевна (при рождении — Гончарова; род. 1951) — советская пловчиха в ластах.
  (1918—2020) — чешский и французский искусствовед, профессор Университета Париж VIII (с 1976).
  (1903—1988) — австрийский и американский врач-гепатолог, первый декан Медицинской школы больницы «Маунт-Синай», член Американской академии искусств и наук (с 1967) и Национальной академии наук США (с 1976).

См. также 
 Попперт, Гертруда (1914—?) — участница восстания в лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года.